Molekulska formula -{C10H14N5O8P}- se može odnositi na:

 Ciklični piranopterinski monofosfat
 Guanozin-monofosfat